Quinten Massijs (I) (ca. 1466-1530), Zuid-Nederlands schilder
 Quinten Massijs (II) (1543-1589), Zuid-Nederlands schilder, kleinzoon van voorgaande